Вилисвил има више значења:
 Вилисвил (Арканзас)
 Вилисвил (Илиноис)